Тищенков —  фамилия.

Носители фамилии 
 Варух (Владимир Анатольевич Тищенков) (род. 1956) — Митрополит (КЦ) / архиепископ (УПЦ КП) Тобольский и Енисейский.
 Тищенков, Георгий Антонович (1901—1978) —  советский учёный, экономист (сельскохозяйственное производство).

См. также